Frank Albrecht (* 8. März 1943 in Frankfurt am Main) war von 1990 bis 2011 Präsident des Landesverbandes des Hessischen Einzelhandels.

Zusammen mit seiner Frau und seinen Söhnen betreibt er die bereits seit 1732 bestehende Parfümerie Albrecht in Frankfurt am Main.

Albrecht war von 1990 bis 2009 Vizepräsident der IHK Frankfurt am Main.
Er war Vorstandsmitglied des HDE und Mitglied des Präsidiums der Vereinigung Hessischer Unternehmer.
Im Jahr 2005 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden der Versammlung der hessischen Landesmedienanstalt LPR berufen.
Albrecht war Mitglied des Beirates der Deutschen Bundesbank, des Verwaltungsrates der Bürgschaftsbank Hessen und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Akademie für Welthandel AG, Frankfurt am Main.

Von 2011 bis 2020 war Albrecht 1. Vorsitzender der Freunde Frankfurts (vormals Bund tätiger Altstadtfreunde).

Ehrungen 
2003 wurde Frank Albrecht mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt.
Er erhielt die Ehrenplakette der IHK Frankfurt am Main.

Einzelnachweise

Weblinks 
  Webseite des Landesverbands des Hessischen Einzelhandels e.V.

Unternehmer (Handel)
Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
Person (Frankfurt am Main)
Deutscher
Geboren 1943
Mann